Provincia de La Rioja kan syfta på följande:

La Rioja (provins i Argentina), provins i Argentina
La Rioja, Spanien, region och provins i Spanien